Spigarelli ist der Familienname folgender Personen:
 Sante Spigarelli (* 31. Oktober 1943), italienischer Bogenschütze
 Martina Spigarelli (* 12. Mai 1992), italienische Tennisspielerin